Sidnei dos Santos Reis Mariano, mais conhecido por Sidnei, (Praia, Santiago, 21 de Abril de 1986) é um futebolista cabo-verdiano que joga habitualmente a médio. Tendo começado nos juniores do
Marítimo, mais tarde passou pela Equipa B até atingir a equipa principal na época 2010/2011, pela mão do treinador Pedro Martins.

Ligações externas 
 

Naturais da Praia (Cabo Verde)
Futebolistas de Cabo Verde